Lupatelli est un patronyme porté notamment par :

 Antonio Lupatelli (1930-2018), illustrateur italien ;
 Cristiano Lupatelli (1978-), footballeur italien, évoluant au poste de gardien de but.